Het chemisch element silicium (Si), met een atoommassa van 28,0855(3) u, bezit drie stabiele isotopen: silicium-28, -29 en -30, waarvan de eerste het meest abundant is (ongeveer 92%). De overige twintig radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van silicium is silicium-22, met een halfwaardetijd van 29 milliseconden. De langstlevende is silicium-32, met een halfwaardetijd van 170 jaar. Deze isotoop vervalt tot fosfor-32, met uitzending van bètastraling. Fosfor-32 zelf bezit een halfwaardetijd van 14,28 dagen en vervalt tot de stabiele isotoop zwavel-32.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element